Saros 134 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 22 juni 1248 t/m 6 augustus 2510. Deze serie duurt 1262 jaar en 45 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 14 t/m 84.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus